Эркенов — фамилия:

 Эркенов, Ахмат Чокаевич (род. 1951) — российский государственный и политический деятель.
 Эркенов, Леонид Хаджимуразович (1925—2001) — советский театральный режиссёр, народный артист РСФСР.
 Эркенов, Хусейн Салаватович (род. 1960) — советский и российский режиссёр, сценарист, продюсер.